Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 18–23 lutego 2013 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013